Цзянь:

 Цзянь — китайский прямой меч.
 цзянь (ударно-дробящее оружие) (:zh:锏) — металлический прут (нередко гранённый) на рукояти с гардой
 Цзянь Боцзань (1898—1968) — китайский историк-марксист, действительный член Академии наук Китая.
 Цзянь Чжицюнь, Андрей (1926—2009) — католический прелат, епископ Хауляня.

См. также 
 Цзян